Sturgeon Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sturgeon Lake (Sturgeon River), sjö i distrikten Kenora och Thunder Bay, Ontario,
 Sturgeon Lake, norra Kenora District, sjö i Ontario,
 Sturgeon Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 Sturgeon Lake, Kawartha Lakes, sjö i Ontario, 
 Sturgeon Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Sturgeon Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Sturgeon Lake, Minnesota, ort, Pine County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar